Pseudopolydora är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Voldemar Czerniavsky 1881. Pseudopolydora ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Pseudopolydora